Всеобщие выборы в Перу проходили 14 апреля 1985 года. На них избирались президент и члены Палаты представителей и Сената Конгресса Республики. На президентских выборах победу одержал Алан Гарсия, получивший 53,1 % голосов, а его партия АПРА получила большинство в обеих палатах Конгресса.

Результаты

Президентские выборы

Палата представителей

Сенат 

 В коалиции АПРА-ХДП-СД АПРА получила 30 мест, а ХДП и СД — по 1 месту в сенате.

 Бывший президент Фернандо Белаунде Терри получил пожизненное место сенатора. Он представлял Национальное действие.

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
1985 год в Перу
Апрель 1985 года